Villalbesi – abitanti di Villalba (Guidonia Montecelio)
Villalbesi – abitanti di Villalba